Beschorneria är ett släkte av sparrisväxter. Beschorneria ingår i familjen sparrisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sparrisväxter
Beschorneria